

Geografia 
 Calafat – municipio del distretto di Dolj nella regione storica dell'Oltenia, Romania
 Ponte Calafat-Vidin – collegamento stradale e ferroviario che attraversa il Danubio

Persone 
 Jordi Calafat – ex velista spagnolo